Kurke ist der Name folgender Personen:

 Herbert Kurke (* 1939), deutscher Mathematiker
 Leslie Kurke (* 1959), amerikanische Altphilologin